Sobriété, état d'une personne sans niveau mesurable ou effet de substances psychotropes (alcool, drogues, etc.)
 Sobriété économique, diminution de la consommation d'énergie et de ressources
 Sobriété énergétique, un axe des économies d'énergie
 Sobriété numérique, principe proposé en France par le rapport de l'association française The Shift Project visant à limiter les usages numériques
 Sobriété heureuse ou simplicité volontaire, mode de vie volontairement simple
 Sobriété topologique : voir «  ».